Sepia steht für:

 Tintenfische aus der Ordnung der Sepien, einschließlich der Gattung Sepia
 den aus diesen gewonnenen Farbstoff, siehe Sepia (Farbstoff)
 die anhand des Farbstoffes erzeugte braun-rötliche Farbe Sepia (Farbe)
 eine Farbcharakteristik in der Fotografie, siehe Sepia (Fotografie)
 eine deutsche Metal-Band, siehe Sepia (Band)
 (in der Antike) einen Berg in Arkadien, siehe Sepia (Arkadien)